

Geografia 
 Førde – comune e una città nella contea di Sogn og Fjordane in Norvegia

Persone 
 Anthony Forde (1993) – calciatore irlandese
 Barry Forde (1976) – ciclista barbadiano
 Daryll Forde (1902-1973) – antropologo ed etnologo britannico
 David Forde (1979) – calciatore irlandese
 Einar Førde (1943-2004) – politico e giornalista norvegese
 Frank Forde (1890-1983) – politico australiano
 Leneen Forde (1935) – politico australiano-canadese